Eleos (Griekse god) – In de Griekse mythologie de personificatie van het medelijden
 Eleos (stichting) – een christelijke instelling voor geestelijke gezondheidszorg